Змеевка и Змеёвка:

Населённые пункты

Белоруссия 
 Змеёвка — деревня в Жлобинском районе Гомельской области.

Россия 
 Змеевка — хутор в Старооскольском городском округе Белгородской области.
 Змеевка — деревня в Чеховском районе Московской области.
 Змеевка — посёлок в Башмаковском районе Пензенской области.
 Змеевка — деревня в Куединском районе Пермского края.
 Змеевка — деревня в Кунгурском районе Пермского края.
 Змеевка — село в Частинском районе Пермского края.
 Змеевка — село в Милославском районе Рязанской области.
 Змеевка — село в Ртищевском районе Саратовской области.
 Змеёвка — деревня в Гавриловском районе Тамбовской области.
 Змеёвка — село в Первомайском районе Тамбовской области.

Украина 
 Змиевка — село в Сватовском районе Луганской области.
 Змиевка — село в Бериславском районе Херсонской области.

Реки 
 Змеевка (приток Каменки) — река в Алтайском крае.
 Змеевка (приток Пижмы) — река в Кировской области.
 Змеевка (приток Пышмы) — река в Свердловской области.

Растения 
  — род растений семейства Злаки.

См. также 
 Змеевка (вымышленный город)